Hirsch steht für:
 Hirsche, Familie der Paarhufer
 Rothirsch (Cervus elaphus), Tierart aus der Familie der Hirsche
 Hirsch (Familienname), siehe dort zu Namensträgern
 Hirsch (Vorname), männlicher Vorname
 Hirsch (Wappentier), Wappenfigur in der Heraldik
 Hirsch (Glasmacher), Glasmacherfamilie
 Hirsch (Beruf), Berufsbezeichnung für einen Schneidergesellen
 Hirsch auf Gereuth, bayerisches Adelsgeschlecht jüdischer Herkunft 
 Hirsch & Cie, belgisches Bekleidungsunternehmen
 Hirsch-Index, Kennzahl für das Ansehen eines Wissenschaftlers, siehe h-Index
 Hirsch-Smale-Theorie
 Hirsch (Bierfass), ein Bierfass mit 200 Litern Fassungsvermögen
 Hirsch (Saskatchewan), Ort in der Provinz Saskatchewan, Kanada
 Hirsch (Argentinien), Ort im Partido de Carlos Casares, Gran Buenos Aires
 Hirsch Servo, österreichisches Unternehmen

Siehe auch:
 Brauner Hirsch 
 Goldener Hirsch
 Hirschen 
 Hirsh
 Hersch
 Zum Hirsch